Sergio Rodríguez García (Mataró, 1984), futbolista català 
 Sergio Rodríguez Gómez (Tenerife, 1986), jugador de bàsquet 
 Sergio Rodríguez Viera (Colonia del Sacramento, 1928 - Alacant, 1986), futbolista i entrenador uruguaià 
 Sergio-Jesús Rodríguez (Guadalajara, 1967), novel·lista i poeta mexicà